Jemiołowate (Viscaceae) – grupa roślin wyróżniana w różnych systemach klasyfikacyjnych w randze rodziny (np. w systemie Takhtajana, także w ostatniej jego wersji z 2009) lub podrodziny w obrębie  sandałowców Santalales. W klasyfikacji Angiosperm Phylogeny Website takson w randze plemienia Visceae w obrębie sandałowcowatych Santalaceae. Należą tu rośliny szeroko rozprzestrzenione na kuli ziemskiej, występujące w największym zróżnicowaniu gatunkowym na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.

Charakterystyka 
Niewielkie krzewy liściaste lub rośliny zielne będące półpasożytami drzew. Przeprowadzają fotosyntezę, a z drzew-gospodarzy pobierają wodę wraz z solami mineralnymi.

Systematyka 
Z powodu powierzchownego podobieństwa jemiołowate bywały i bywają zaliczane do gązewnikowatych w randze podrodziny Viscoideae. W systemie Takhtajana sytuowane były obok tej rodziny jako blisko spokrewnione, co nie znajduje uzasadnienia w świetle danych o pochodzeniu tych grup i ich odmienności w budowie. W klasyfikacji Angiosperm Phylogeny Website takson w randze plemienia Visceae w obrębie sandałowcowatych Santalaceae.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz rodzajów
 Arceuthobium M. Bieb. – arceutobium
 Dendrophthora Eichler
 Ginalloa Korth.
 Korthalsella Van Tieghem
 Notothixos Oliver
 Phoradendron Nuttall
 Viscum L. – jemioła

Przypisy 

Sandałowce